Села:
 Мильці — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Мильці — Полтавська область, Полтавський район